Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1998.

Skupina A

Brazilija

Selektor: Mario Zagallo

 called up to replace injured Romário

Maroko

Selektor: Henri Michel

Norveška

Selektor: Egil Olsen

Škotska

Selektor: Craig Brown

Skupina B

Avstrija

Selektor: Herbert Prohaska

Kamerun

Selektor: Claude Le Roy

Čile

Selektor: Nelson Acosta

Italija

Selektor: Cesare Maldini

Skupina C

Danska

Selektor: Bo Johansson

Francija

Selektor: Aimé Jacquet

Saudova Arabija

Selektor: Carlos Alberto Parreira

Južnoafriška republika

Selektor: Philippe Troussier

Skupina D

Bolgarija

Selektor: Hristo Bonev

Nigerija

Selektor: Bora Milutinović

Paragvaj

Selektor: Paulo César Carpegiani

Španija

Selektor: Javier Clemente

Skupina E

Belgija

Selektor: Georges Leekens

Mehika

Selektor: Manuel Lapuente

Nizozemska

Selektor: Guus Hiddink

Južna Koreja

Selektor: Cha Bum-Kun

Skupina F

Nemčija

Selektor: Berti Vogts

Iran

Selektor: Jalal Talebi

ZDA

Selektor: Steve Sampson

FR Jugoslavija

Selektor: Slobodan Santrač

Skupina G

Kolumbija

Selektor: Hernán Gómez

Angleška

Selektor: Glenn Hoddle

Romunija

Selektor: Anghel Iordănescu

Tunizija

Selektor: Henryk Kasperczak

Skupina H

Argentina

Selektor: Daniel Passarella

Hrvaška

Selektor: Miroslav Blažević

Jamaica

Selektor: René Simoes

Japonska

Selektor: Takeshi Okada

Svetovno prvenstvo v nogometu 1998
1998